Rabesáris, rabsáris ou rabe-sáris () era um título de altos oficiais assírios e babilônicos, em acádio escrito como rab ša rēš (šarri), "chefe dos servidores (reais)", aparecendo em textos assiro-babilônicos como referência a um administrador superior e oficial da corte próximo do rei. Não necessariamente eram eunucos. Esse título aparece inalterado sem tradução na Bíblia hebraica () como nomes ou títulos de dois soldados que serviram aos seus grandes impérios:

 Rabesáris (ou Rabasaris na Bíblia de Douai e na Vulgata; ) - É referido assim como um dos três oficiais que serviram à Senaqueribe, rei da Assíria, que enviou-lhes de Laquis a Jerusalém para dar mensagens ameaçadoras a Ezequias do Reino de Judá.
 Rabe-Sáris (ou Nabusazbã) - Foi um oficial que serviu à Nabucodonosor II, rei da Babilônia, e que foi ordenado à retirar o profeta Jeremias do átrio da guarda durante a invasão e destruição de Jerusalém.

Em , Aspenaz é dito "chefe dos oficiais" da corte, o que equivale ao título de Rabesáris.

Ver também 

 Rabemague
 Tartã (oficial assírio)
 Rabsaqué
 Tabuleta de Nebo-Sarsequim

Leitura adicional 

 

Personagens do Tanakh
Assírios
Babilônios
Títulos